Opal (Xinjiang), een stad in China
Opal (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Opal Cliffs, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Opal (hop), een hopvariëteit
Opal (band), een amerikaanse rockband

Zie ook
opaal, een mineraal